Республиканская Футбольная Группа «А» 1987/1988 () — 64-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1987/1988
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1987 году
Спорт в Болгарии в 1988 году